Camara är ett efternamn. Det kan avse:

 Amadou Camara
 Eugène Camara
 Hélder Câmara
 Henri Camara
 Mamadouba Toto Camara
 Moussa Dadis Camara
 Ousmane Camara
 Salif Camara Jönsson
 Titi Camara
 Zoumana Camara

Se även
 Kamara, efternamn och geografiskt namn

Efternamn